Ендодонтското лечение, наричано още от стоматолозите „кореново лечение“, е лечение на зъбната пулпа.

Зъбната пулпа е тъкан съставена от нерви, кръвоносни съдове и други тъкани разположени под дентина на зъба. Нейната функция е свързана с растежа на зъба (коронката и корена), а след това осъществява физиологичния отговор на различни дразнители през целия живот. Специалността ендодонтия („ендо“ – вътре, „донтия“ – в зъба) разглежда биологията, физиологията, патологията и лечението на зъбната пулпа.

Най-честите причини за възпалението или инфекцията на зъба и причина и за последващо ендодонтско лечение са:

 Зъбният кариес (най-често големи, дълбоки кариеси нелекувани дълго време)
 Износване на зъба от сменянето на няколко пломби.
 Изборването, загряването и недостатъчна дезинфекция и хигиена по време на лечението.
 Травматични инциденти.

Дентална медицина
Стоматология